

Sigle 
 Humoral Immune Response  – immunità umorale

Codici 
 HIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Henderson International, Honiara, Guadalcanal, Isole Salomone
 hir – codice ISO 639-3 della lingua himarima

Geografia

Iran 
 Hir  – circoscrizione della provincia di Ardabil
 Hir  – città della circoscrizione di Hir nella provincia di Ardabil